UEFA Liga nacija 2018./2019. – Liga D je najslabija jakosna liga UEFA-ine Lige nacija sezone 2018./2019. međunarodnog nogometnog natjecanja europskih nacionalnih seniorskih reprezentacija članica UEFA-e. Natjecanje po skupinama lige D će se održati od 6. rujna do 20. studenog 2018.

Format natjecanja 
Liga D se sastoji od 16 članica UEFA-e rangiranih od 40. do 55. mjesta, podijeljenih u četiri skupina po četiri reprezentacija. Pobjednici svake skupine će dobiti promociju u višu ligu te će tako sljedeće sezone igrati u ligi C.

Osim toga, ligi D će biti dodijeljeno jedno od četiri preostala mjesta za Europsko prvenstvo 2020. Četiri reprezentacije iz lige D koje se nisu kvalificirale na Europsko prvenstvo igrat će u ožujku 2020. doigravanja. Mjesto u doigravanju prvo će biti dodijeljeno pobjednicima skupina, a ako je pobjednik skupine osigurao sudjelovanje na prvenstvu redovnim kvalifikacijama, tada će mjesto dobiti sljedeća najbolje rangirana reprezentacija lige. Ako manje od četiri reprezentacije u ligi D nisu osigurale sudjelovanje na prvenstvu onda se ta slobodna mjesta dodjeljuju reprezentacijama najboljim u ukupnom poretku. Doigravanja će se sastojati od dva polufinala (najbolje rangirana reprezentacija protiv 4. te 2. protiv 3. najbolje rangirane reprezentacije, a domaćin će biti bolje rangirana reprezentacija) i jednog finala u kojemu sudjeluju pobjednici polufinalnih utakmica. Pobjednik doigravanja osigurava plasman na Europskom prvenstvu 2020.

Ždrijeb
Reprezentacije su svrstane u ligu D prema UEFA-inom koeficijentu za nacionalne reprezentacije nakon završetka grupne faze Kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Rusiji 11. listopada 2017. te su podijeljene u četiri jakosne skupine s po četiri reprezentacija također složenih prema UEFA-inom koeficijentu za nacionalne reprezentacije. Raspored reprezentacija po jakosnim skupinama objavljen je 7. prosinca 2017.

Ždrijeb skupina održan je 24. siječnja 2018. u Lausanni, Švicarska. Zbog političkih razloga, Armenija i Azerbajdžan nisu mogli biti izvučeni u istoj skupini. A zbog ograničenja velikih putovanja, skupine nisu smjele sadržavati više od jednog sljedećih parova reprezentacija: Andora i Kazahstan, Ovčji otoci i Kazahstan, Gibraltar i Kazahstan, Gibraltar i Azerbajdžan.

Natjecanje po skupinama 
{| class="wikitable" style="margin-left:1em; float:right"
|-
|bgcolor=#bbf3bb width=25|
|Promocija u Ligu C
|}

Raspored utakmica potvrdila je UEFA 24. siječnja 2018. nakon održanog ždrijeba. 

Vremena odigravanja utakmica prikazani su na srednjoeuropskom vremenu za utakmice igrane u studenom 2018. te na srednjoeuropskom ljetnom vremenu za sve ostale utakmice.
Skupina 1

Skupina 2

Skupina 3

Skupina 4

Strijelci 
Ukupno je postignut 121 gol u 48 utakmice, što je prosjek od oko 3 gola po utakmici (2,52).

5 golova
 Yura Movsisyan
 Stanislaw Drahun

4 gola
 Giorgi Chakvetadze
 Arbër Zeneli

3 gola

 Anton Saroka
 René Joensen
 Benjamin Kololli
 Danel Sinani
 Ezgjan Alioski
 Ilija Nestorovski
 Aleksandar Trajkovski
 Radu Gînsari

2 gola

 Aleksandre Karapetian
 Marcos Pizzelli
 Richard Almeida
 Dimitrij Nazarov
 Jaba Kankava
 Valeri Qazaishvili
 Joseph Chipolina
 Donis Avdijaj
 Vedat Muriqi
 Milot Rashica
 Dennis Salanović
 Enis Bardhi
 Goran Pandev
 Andrei Agius

1 gol

 Jordi Aláez
 Cristian Martínez
 Sargis Adamyan
 Tigran Barseghyan
 Gevorg Ghazaryan
 Artur Kartashyan
 Henrikh Mkhitaryan
 Araz Abdullayev
 Tamkin Khalilzade
 Mahir Madatov
 Yury Kavalyow
 Ihar Stasevich
 Jóan Símun Edmundsson
 Hallur Hansson
 George Cabrera
 Tjay De Barr
 Adam Priestley
 Valerian Gvilia
 Giorgi Merebashvili
 Tornike Okriashvili
 Yuriy Logvinenko
 Roman Murtazayev
 Oralkhan Omirtayev
 Yerkebulan Seydakhmet
 Gafurzhan Suyumbayev
 Bauyrzhan Turysbek
 Baktiyar Zaynutdinov
 Atdhe Nuhiu
 Amir Rrahmani
 Marcel Büchel
 Nicolas Hasler
 Sandro Wieser
 Sandro Wolfinger
 Seyhan Yildiz
 Stefano Bensi
 Maxime Chanot
 Aurélien Joachim
 Kevin Malget
 Christopher Martins
 Olivier Thill
 Vincent Thill
 David Turpel
 Artūrs Karašausks
 Deniss Rakels
 Ivan Trichkovski
 Juan Carlos Corbalan
 Michael Mifsud
 Rowen Muscat
 Vitalie Damașcan

1 autogol
 Josep Gómes (protiv Kazahstana)
 Serhiy Malyi (protiv Gruzije)

Ukupni poredak 
Reprezentacije lige D će u ukupnom poretku biti raspoređene od 40. do 55. mjesta prema sljedećim pravilima:
 Reprezentacije koje završe prvoplasirane u skupinama bit će poredane od 40. do 43. mjesta prema rezultatima natjecanja po skupinama.
 Reprezentacije koje završe drugoplasirane u skupinama bit će poredane od 44. do 47. mjesta prema rezultatima natjecanja po skupinama.
 Reprezentacije koje završe trećeplasirane u skupinama bit će poredane od 48. do 51. mjesta prema rezultatima natjecanja po skupinama.
 Reprezentacije koje završe četvrtoplasirane u skupinama bit će poredane od 52. do 55. mjesta prema rezultatima natjecanja po skupinama.

Nagradni fond 
Nagradni fond koji će biti dodijeljen reprezentacijama objavljen je u ožujku 2018. Svaka reprezentacija lige D će dobiti naknadu solidarnosti od 500 tisuća eura. Uz to, četiri pobjednika skupina dobit će još i 500 tisuća eura bonusa. Što znači da maksimalni iznos koji će najbolje reprezentacije lige D dobiti je milijun eura.

Kvalifikacijska doigravanja 

Četiri najbolje reprezentacije lige D prema ukupnom poretku koje se nisu kvalificirale na Europsko prvenstvo 2020. kroz redovne kvalifikacije igrat će doigravanja u kojim će pobjednik osigurati plasman na Europskom prvenstvu 2020. Ako manje od četiri reprezentacije u ligi D nisu osigurale sudjelovanje na prvenstvu onda se ta slobodna mjesta dodjeljuju reprezentacijama najboljim u ukupnom poretku.

Polufinale

Finale

Izvori

Vanjske poveznice 

2018-19 D